Szczerców peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Szczerców, une gmina rurale du powiat de Bełchatów
 Szczerców, un village et chef-lieu de la gmina de même nom